Aleks Miler (1977-), un homme politique israélien ;
 Claude Miler, nom de naissance de Claude Miller (1942-2012), un réalisateur de cinéma français ;
 Zdeněk Miler (1921-2011), un illustrateur et réalisateur de dessin animé tchèque.